La Chorrera – città dello Stato di Panama e capoluogo del Distretto di La Chorrera
 La Gran Chorrera – agglomerato urbano di varie località di Panama
 La Chorrera – comune colombiano del Dipartimento di Amazonas